Soylu ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „edel, adelig, erhaben“.

Namensträger

Familienname 
 İpek Soylu (* 1996), türkische Tennisspielerin
 Özer Enes Soylu (* 2000), türkischer Fußballspieler
 Özge Soylu-Can (* 1995), türkische Leichtathletin
 Süleyman Soylu (* 1969), türkischer Politiker
 Suphi Soylu (* 1949), türkischer Fußballspieler

Weiteres 
 Soylu (Savur), Ortschaft im türkischen Landkreis Savur

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname

en:Soylu